De Kade (Zaandam), een pop- & dancepodium in Zaandam
 De Kade (Gelderland), een buurtschap in de gemeente Ede
 De Kade (bedrijventerrein), een bedrijventerrein in Eindhoven